Парламентские выборы в Мьянме прошли 8 ноября 2020 года.

Результаты выборов были отменены 1 февраля 2021 года в ходе военного переворота в стране. Позднее военные пообещали провести новые выборы к 2023 году.

Результаты

Палата национальностей

Палата представителей

Примечания 

Мьянма
Выборы в Мьянме
События 8 ноября
Ноябрь 2020 года
2020 год в Мьянме